Klage bezeichnet:
 Klage, zivilprozessrechtliche Verfahrenseinleitung
 Klage (Verhalten), emotionales Ausdrucksverhalten
 Totenklage
 einen Kurzausdruck für die Nibelungenklage
 Klage (Album), Album der deutschen Gothic-Metal-Gruppe Leichenwetter (2007)

Siehe auch:
 Anklage (auch öffentliche Klage genannt) in einem Strafverfahren
 Klagelied, literarische Gattung
 Die Klage, ein Gedicht von Joseph von Eichendorff, vertont von Friedrich Glück
 Klagemauer